Stavros Labriakos (Tessalônica, 30 de Novembro de 1975) é um futebolista profissional grego, aposentado em 2010.

Atacante grego começou e terminou a carreira no Aris Salônica, passou também por Apollon Atenas e Skoda Xanthi, com sucesso.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Xanthi FC